Le mil et le « gros mil » désignent (surtout en Afrique) différentes céréales. Voir aussi millet.
 Le mil angulaire désigne plusieurs unités de mesure angulaire.
 Le , une unité de longueur, s'appelle mil en norvégien et en suédois.
 Aux États-Unis mil désigne un millième de pouce,
 Le nombre mille peut s'écrire Mil lorsqu'il est employé comme adjectif numéral ordinal. Il sert surtout pour les années . Il est alors invariable au pluriel.

Abréviation
 .mil (abréviation du mot anglais military, militaire) est un domaine de premier niveau réservé aux sites internets de l'armée des États-Unis.

Sigle et acronyme 

Le sigle ou acronyme MIL peut signifier :
 Marine Industries Limited, une entreprise de construction navale canadienne ;
 Mouvement Initiative et Liberté, un mouvement politique gaulliste ;
 Movimiente Iberico de Liberacion, un mouvement révolutionnaire espagnol ;
  ;
 Milan, en Italie, dans le code AITA pour les aéroports ;
 Campus MIL de l'Université de Montréal.

Patronymie
 Mil peut être une variante du patronyme .
 Marie-France Mil est une judokate belge.
 Mikhaïl Mil est un ingénieur soviétique, qui a donné son nom à un bureau de conception d'hélicoptères :
 Mil est une marque d'hélicoptères soviétique.

Voir aussi

Articles connexes 
 
 
 
 
 1000, l'année historique

Patronyme russe